Creto ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Csorich von Monte Creto (1772–1847), k.u.k. Feldmarschallleutnant
 Anton Csorich von Monte Creto (1795–1864), k.u.k. Feldzeugmeister und österreichischer Kriegsminister

Creto, geographisch:
 ein Ortsteil der Gemeinde Pieve di Bono-Prezzo, Provinz Trento, Italien

Siehe auch:
 Credo (Begriffsklärung)